|-
| 160101 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160102 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160103 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160104 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160105 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 160106 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160107 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160108 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160109 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160110 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160111 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160112 - ||  || 22 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 160113 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160114 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160115 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160116 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160117 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160118 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160119 - ||  || 4 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160120 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160121 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160122 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160123 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160124 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160125 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160126 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160127 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160128 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160129 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160130 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160131 - ||  || 15 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160132 - ||  || 20 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160133 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160134 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160135 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160136 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160137 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160138 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160139 - ||  || 13 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160140 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160141 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160142 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160143 - ||  || 14 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160144 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160145 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160146 - ||  || 26 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 160147 - ||  || 22 mai 2001 ||  || 
|-
| 160148 - ||  || 24 mai 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 160149 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160150 - ||  || 16 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160151 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160152 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160153 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 160154 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160155 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160156 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160157 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160158 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160159 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160160 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160161 - ||  || 22 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160162 - ||  || 23 septembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 160163 - ||  || 12 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160164 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 160165 - || 2001 UR || 18 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 160166 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160167 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160168 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160169 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160170 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160171 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160172 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160173 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160174 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160175 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160176 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160177 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160178 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160179 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160180 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160181 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160182 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160183 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160184 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160185 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160186 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160187 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160188 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160189 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160190 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160191 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160192 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160193 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160194 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160195 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160196 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 160197 - ||  || 24 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 160198 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 160199 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 160200 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-